est une compilation du groupe de rock progressif Emerson, Lake and Palmer et rassemble la plupart de ses chansons plus célèbres. La collection a été publiée en 1980 et contenait 9 pistes, 14 ans plus tard a été republiée avec 14 pistes.

Listes de pistes

Album original 1980 
 Durée globale 38:51

Réédition 1994 
 Durée globale 76:49

Personnel 
 Keith Emerson - claviers
 Greg Lake - basse, guitares, chant
 Carl Palmer - batterie, percussions

Liens externes 

Album publié par Rhino Records
Album publié par Stax Records
Album publié par Manticore Records
Compilation de rock
Compilation musicale sortie en 1980
Compilation musicale sortie en 1994
Compilation d'Emerson, Lake and Palmer
Album produit par Keith Emerson
Album produit par Greg Lake
Album produit par Carl Palmer